Гуля может означать:


Фамилия 
 Гуля, Роберт (род. 1973) — венгерский композитор.

Имя 
 Гуля — уменьшительно-ласкательная (гипокористическая) форма женских имён тюркского происхождения с компонентом гуль ( — «цветок») Гульмира, Гульнара, Гульфия, Бахтыгуль и другие, а также полное имя азербайджанского происхождения.

Топонимы 
 Гуля — село в Тунгиро-Олёкминском районе Забайкальского края.

Другое 
 Гуля — ласковое название голубя (а также форма его призывания).

См. также 
 Гул
 Гуль
 Гули

Примечания